Михаил Ми́шин:
 Мишин, Михаил Анатольевич (род. 1947) — советский и российский писатель-сатирик, переводчик, юморист, сценарист и актёр.
 Мишин, Михаил Викторович (род. 1968) — украинский футболист, государственный деятель.